Il doppio maschile  del torneo di tennis Prague Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Travis Parrott e Rogier Wassen 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Travis Parrott /  Rogier Wassen (finale)

 Tomáš Cibulec /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2005